I Camden Bullets furono due diverse franchigie di pallacanestro.

 La prima franchigia fu attiva a Camden tra il 1961 e il 1966, dopo un periodo passato a Baltimora, e trasferitasi poi ad Hartford, per cui si veda la voce: Hartford Capitols
 La seconda franchigia fu attiva a Camden tra il 1970 e il 1971, spostandosi poi in altre località, per cui si veda la voce: Jersey Shore Bullets